Agostino Fausti – militare e aviatore italiano
 Franco Fausti – politico italiano
 Giovanni Fausti – gesuita e missionario italiano
 Luigi Fausti – presbitero, storico, storico dell'arte, docente, bibliotecario e archivista italiano